Toponímia:
 Sibèria, regió septentrional d'Euràsia 
 Siberia (Califòrnia), localitat del comtat de San Bernardino (Califòrnia)
 Sibèria Occidental, regió que ocupa la siberiana occidental, a la zona occidental de Sibèria 
 Altiplà de la Sibèria Central, entre el rius Ienisei i Lena
 Districte Federal de Sibèria, districte federal de Rússia
 Illes de Nova Sibèria, arxipèlag rus de l'oceà Àrtic 
 Kanat de Sibèria, estat tàtar turc a l'actual Sibèria russa 
 La Siberia comarca d'Extremadura a la província de Badajoz 
 Mar de la Sibèria Oriental, massa d'aigua a l'oceà Àrtic 
 Nova Sibèria, illa de l'arxipèlag Anjou
 Regió econòmica de Sibèria de l'Est, regió econòmica de la Federació Russa
 Regió econòmica de Sibèria de l'Oest, regió econòmica de la Federació Russa
 Ruta de Sibèria, ruta comercial que connectava la Russia europea amb Sibèria i Xina
 Fàbrica de gel La Sibèria, situada al Poblenou.
 Miscel·lània:
 Anticicló de Sibèria, conjunt massiu d'aire sec fred o molt fred que s'acumula sobre Euràsia sobretot a l'hivern
 Siberia (Giordano), òpera en tres actes composta per Umberto Giordano sobre un llibret italià de Luigi Illica 
 Intervenció a Sibèria (1918-1922), enviament de tropes per part de les potències de l'Entesa a les Províncies Marítimes durant la Guerra Civil Russa